34 страны подали заявки на участие в Кубке африканских наций по футболу 1986 года, претендуя на 8 мест в финальном турнире.  (действующий чемпион) и  (хозяин турнира) получили путёвки автоматически, а остальные 32 страны разыграли 6 путёвок в трёх раундах в турнире на выбывание.

Предварительный раунд 

 вышло в первый раунд.

 вышла в первый раунд.

 вышло в первый раунд.

 вышел в первый раунд.

 вышла в первый раунд.

 вышла в первый раунд.

 вышел в первый раунд.

 вышло в первый раунд.

Первый раунд 

  вышел во второй раунд.

  вышел во второй раунд.

  Берег Слоновой Кости вышел во второй раунд.

  вышла во второй раунд.

  отказался от участия в турнире,  автоматически вышла во второй раунд.

  вышла во второй раунд.

  вышло во второй раунд.

  вышел во второй раунд.

  отказалось от участия в турнире,  автоматически вышло во второй раунд.

  отказалась от участия в турнире,  автоматически вышла во второй раунд.

  вышел во второй раунд.

  Эфиопия отказалась от участия в турнире,  автоматически вышла во второй раунд.

Второй раунд 

 Берег Слоновой Кости получил путёвку в финальный турнир.

 получил путёвку в финальный турнир.

 получил путёвку в финальный турнир.

 получило путёвку в финальный турнир.

 получила путёвку в финальный турнир.

 получил путёвку в финальный турнир.

Ссылки 

Кубок африканских наций 1986 на RSSSF

Кубки африканских наций